Robert Cooper Phillips (Memphis, Tennessee, 27 de abril, 1975 — 9 de outubro de 2015, Memphis, Tennessee), mais conhecido pelo seu nome artístico Koopsta Knicca, foi um rapper norte-americano.

Ele era mais conhecido como um dos membros originais do grupo de rap Three 6 Mafia, bem como um membro do coletivo de rap Da Mafia 6ix ao lado de DJ Paul e Crunchy Black.

Discografia

Álbuns de estúdio
 1994 – Da Devil's Playground: Underground Tape (produced by DJ Paul)
 1999 – Da Devil's Playground: Underground Solo (produced by DJ Paul)
 2002 – Da K Project
 2003 – Undaground Muzic, Vol. 1
 2004 – De Inevitabl
 2005 – The Mind Of Robert Cooper
 2010 – A Murda N Room 8
 2012 – Decepticon: The Return Of The Gods
 2013 – Aliens vs Humans
 2013 – Skrewged
 2012 – Da Devil's Playground 2

Álbuns com Three 6 Mafia
 1994 – Smoked Out, Loced Out
 1995 – Mystic Stylez
 1995 – Live By Yo Rep
 1996 – Chapter 1: The End
 1998 – Chapter 2: World Domination 
 1999 – Underground Vol. 1: (1991–1994) 1999 – Underground Vol. 2: Club Memphis 2000 – Underground Vol. 3: Kings of Memphis 2000 – When the Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1 2005 – Most Known Hits 2006 – Smoked Out Music Greatest Hits 2007 – Prophet's Greatest Hits''

Ligações externas 

Rappers dos Estados Unidos
Naturais de Memphis (Tennessee)
Músicos dos Estados Unidos
Cantores de hip hop
Músicos de horrorcore
Membros do Three 6 Mafia